Нобл (округ, Індіана)
Нобл (округ, Огайо)
Нобл (округ, Оклахома)

Див. також 
Ноблс (округ, Міннесота)